Kavak (Adıyaman), een dorp in het Turkse district Adıyaman
Kavak (Bayramören), een dorp in het Turkse district Bayramören
Kavak (Boyabat), een dorp in het Turkse district Boyabat
Kavak (district), een district in de Turkse provincie Samsun
Kavak (Eflani), een dorp in het Turkse district Eflani
Kavak (Gölpazarı), een dorp in het Turkse district Gölpazarı
Kavak (Gürün), een dorp in het Turkse district Gürün
Kavak (İskilip), een dorp in het Turkse district İskilip
Kavak (Kangal), een dorp in het Turkse district Kangal
Kavak (Keçiborlu), een dorp in het Turkse district Keçiborlu
Kavak (Meram), een gemeente in het Turkse district Meram
Kavak (Nevşehir), een gemeente in het Turkse district Nevşehir
Kavak (Şarkışla), een dorp in het Turkse district Şarkışla
Kavak (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Kavak
Kavak (Yeşilova), een dorp in het Turkse district Yeşilova
Kavak (Yıldızeli), een gemeente in het Turkse district Yıldızeli